Johnnie O. Jackson
 Johnnie Jackson (piłkarz)